Station Regny R1 is een spoorwegstation in de Poolse plaats .

Regny R1